

Kobiety

Zawodniczki według pozycji i skuteczności

Chiny

Dania

Japonia 

 ¹ - Motohashi na pozycji trzeciej, Ōmiya na drugiej
 ² - Yamaura w 7. endzie zastąpiła Ishizaki
 ³ - Motohashi na pozycji trzeciej, Yamura na drugiej

Kanada 

 ¹ - Moore w 9. endzie zastąpiła Bartel. Przetoczyła dwa swoje kamienie przez cały tor, zagrania te nie są liczone w statystykach.

Niemcy

Rosja 

 ¹ - Fomina zastąpiła Ezekh
 ² - Priwiwkowa gra jako trzecia, funkcję skipa objęła Sidorowa
 ³ - Sidorowa jako skip na pozycji czwartej, Fomina na pozycji trzeciej

Stany Zjednoczone 

 ¹ - Pottinger na pozycji czwartej, McCormick jako skip na trzeciej

Szwajcaria

Szwecja

Wielka Brytania 

 ¹ - Wood opuściła tor po zakończeniu drugiego endu, w 3. Brytyjki grały we trójkę, w 4. Vevers objęła pozycję drugiej a Laird weszła jako otwierająca

Mężczyźni

Zawodnicy według pozycji i skuteczności

Chiny 

 ¹ - Xu na pozycji trzeciego, Li jako skip na drugiej pozycji

Dania

Francja 

 ¹ - Mecz na pozycji otwierającego rozpoczął Mathieu, od 4 partii zastąpił go Richard Ducroz.

Kanada 

 ¹ - od 5. endu Enright zastąpił Heberta.

Niemcy 

 ¹ - Lang gra na pozycji drugiego, Herberg jako trzeci i wiceskip
 ² - Höhne gra na pozycji otwierającego

Norwegia

Stany Zjednoczone 

 ¹ - Smith jako czwarty, Plys jako skip na pozycji trzeciego
 ² - Smith jako czwarty, Shuster jako skip na pozycji trzeciego
 ³ - Isaacson jako trzeci, Plys jako drugi

Szwajcaria

Szwecja

Wielka Brytania 

 ¹ - Connal zastąpił Byersa w 8. endzie

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010